Национальная сборная Словении по мини-футболу представляет Словению на международных соревнованиях по мини-футболу. Не сумела квалифицироваться ни на один из чемпионатов мира. В чемпионатах Европы участвовала четырежды, наивысшее достижение — выход в 1/4 финала на чемпионате Европы 2014 года.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 
 1989 — 2020 — не квалифицировалась

Чемпионат Европы по мини-футболу 
 1996 — не квалифицировалась
 1999 — не квалифицировалась
 2001 — не квалифицировалась
 2003 — групповой этап
 2005 — не квалифицировалась
 2007 — не квалифицировалась
 2010 — групповой этап
 2012 — групповой этап
 2014 — 1/4 финала
 2016 — групповой этап
 2018 — 1/4 финала
 2022 — групповой этап

Текущий состав

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Словения